Маркиэл (Марк) Аронович Фазылов (род. 16 апреля 1954) — советский, узбекский и израильский шашист, международный гроссмейстер, чемпион мира 2000 года по молниеносной игре в русские шашки, неоднократный призёр чемпионатов мира по русским и бразильским шашкам с классическим контролем времени. Трёхкратный чемпион СССР по русским шашкам (1980, 1981, 1990). Заслуженный тренер Республики Узбекистан (2000).

Спортивная карьера 
Подростком Маркиэл Фазылов дважды становился чемпионом СССР по русским шашкам среди юношей. В 1976 году на взрослом чемпионате страны в Ялте он занял четвёртое место, а через год завоевал «бронзу» на чемпионате Вооружённых сил СССР и «серебро» на Кубке СССР.

На чемпионате СССР 1980 года в Гродно Фазылов долго оставался в положении догоняющего, настигнув лидера турнира, киевлянина Михаила Рахунова, только в 13-м туре. После этого они остаток дистанции шли вровень, в последнем туре сыграв между собой и разделив первое место на пьедестале.

Ситуация повторилась год спустя в Киеве. Фазылову снова пришлось на старте турнира догонять лидера — кишинёвца Марка Соколовского, чемпиона страны по игре по переписке. Но в шестом туре в очной встрече самаркандец одержал победу и возглавил турнирную таблицу. Добившись после этого ещё двух побед, остаток турнира Фазылов провёл подчёркнуто миролюбиво, избегая риска, и на финише опередил серебряного призёра на пол-очка. Вторая победа в чемпионате СССР принесла Фазылову титул гроссмейстера СССР, который он завоевал первым не только в Узбекистане, но и во всех среднеазиатских республиках СССР, и десятым во всём СССР. По словам Семёна Бельмана, члена Генерального совета Евроазиатского Еврейского Конгресса, для получения звания гроссмейстера на Фазылова должны были отправить в Москву партийную характеристику, и это условие было выполнено, хотя двукратный чемпион СССР никогда в партии не состоял.

В третий раз чемпионат СССР Фазылов выиграл в 1990 году. С распадом СССР и началом чемпионатов мира по русским шашкам по версии МАРШ, независимых от ФМЖД, Фазылов, выступавший за суверенный Узбекистан, стал их активным участником. Ему удалось завоевать второе место в 1992 году (набрав равное количество очков с чемпионом — россиянином Юрием Королёвым) и разделить третье в 1995 году (некоторые источники называют Фазылова чемпионом мира 1992 года). Норму международного гроссмейстера он выполнил в 1997 году в Ровно, где завоевал серебряную медаль чемпионата мира по бразильским шашкам уже по версии ФМЖД. В 2000 году в Одессе Фазылов, которому накануне было присвоено звание «Заслуженный тренер республики Узбекистан», стал чемпионом мира по молниеносной игре в русские шашки, обыграв в матче за первое место Гаврила Колесова.

Переехав на постоянное жительство в Израиль в 2009 году, Фазылов уже на следующий год стал чемпионом Израиля по бразильским шашкам, набрав в турнире 11 очков из 12 возможных и опередив на очко серебряного призёра — национального гроссмейстера Александра Гантмана. В дальнейшем он занял пост старшего тренера сборной Израиля и вошёл в состав президиума шашечной федерации страны.

Шашечная библиография

Общественная и литературная деятельность 
С 1992 года Фазылов занимается общественной деятельностью, возрождая еврейскую культуру в Узбекистане. Основал ежемесячную бухарско-еврейскую газету «Шофар» (редактором которой оставался с 1992 по 2009 год), возглавлял еврейский культурный центр в Самарканде. Председатель бухарско-еврейского общества Самарканда. Среди культурных проектов, осуществлённых Фазыловым в Узбекистане при поддержке международных еврейских организаций — съёмки документального фильма о исторических еврейских домах и синагогах (1998), возведение памятника самаркандцам, павшим в годы Великой Отечественной войны (2003), восстановление самаркандского туземно-еврейского музея Исаака Лурье, закрытого в 1935 году (2008).

Выпустил три сборника «Годы, люди, факты» в 1993, 1999 и 2003 годах. После переезда в Израиль опубликовал книги «На пути к истине»,
«Знаменитые купцы — бухарские евреи», «Время собирать алмазы», сотрудничает с газетой «Менора», которую выпускает Всемирный Конгресс бухарских евреев. В 2014 году избран председателем бухарско-еврейской секции Союза русскоязычных писателей Израиля. Организовал проведение в Израиле «чемпионата мира среди бухарских евреев» по шашкам при участии шашистов из Израиля и США, который и выиграл.

Примечания 

Шашисты Узбекистана
Шашисты СССР
Шашисты Израиля
Чемпионы СССР по русским шашкам
Деятели еврейских общественных организаций
Чемпионы мира по русским шашкам
Тренеры по шашкам